Tammam ist der Name folgender Personen:
 Abu Tammam (804–845), arabischer Dichter
 Tammam Salam (* 1945), sunnitischer libanesischer Politiker